Фелипе де Неве (, ,  — , ) — испанский губернатор обеих Калифорний с 1777 по 1782 год.

Во время его правления лейтенант Хосе Хоакин Морага заложил Сан-Франциско на месте, выбранном Хуаном Баутиста де Анса в 1776 году. Позднее, также Хуаном Баутиста де Анса, по инициативе вице-короля Антонио Марии де Букарели, был основан г. Сан-Хосе — первое поселение в колонии Новая Калифорния (позднее переименованной в Верхнюю Калифорнию). По настоянию Фелипе де Неве Хосе Дарио Аргуэльо основал миссию на месте будущего Лос-Анджелеса. Фелипе де Неве противостоял Хуниперо Серре в вопросах секуляризации миссий и распределения земель солдатам и новообращённым.

Статуя 
7½ футовая литая бронзовая статуя Фелипе де Неве, созданная Генри Львом, была установлена в 1932 году в Plaza Park в районе Пуэбло в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Статуя установлена на 4-футовом валуне и содержит бронзовую табличку со следующей надписью:

«FELIPE DE NEVE (1728-84). SPANISH GOVERNOR OF THE CALIFORNIAS 1775-82. IN 1781, ON ORDERS OF KING CARLOS III OF SPAIN, FELIPE DE NEVE SELECTED A SITE NEAR THE RIVER PORCIUNCULA AND LAID OUT THE TOWN OF EL PUEBLO DE LA REINA DE LOS ANGELES, ONE OF TWO SPANISH PUEBLOS HE FOUNDED IN ALTA CALIFORNIA.»

Примечания 

История Калифорнии
Государственные деятели Испании